The North London derby (dansk: Nord-London derbyet) er betegnelsen for det traditionsrige lokalderby i den engelske Premier League i fodbold, mellem de to Nord-London-klubber Arsenal F.C. og Tottenham Hotspur. Derbyet regnes som et af de mest prestigefyldte lokalopgør i engelsk fodbold. Kampene bliver spillet på henholdsvis Arsenals hjemmebane Emirates Stadium og på Tottenhams, White Hart Lane. Afstanden mellem de to stadoiner er omkring 6 kilometer. Tidligere havde Arsenal dog hjemmebane på Highbury.

Historie 
Der har, pr. Oktober 2011, været spillet 164 opgør mellem de to klubber, hvoraf det første daterer sig til den 4. december 1909, hvor Arsenal vandt med 1-0. Arsenal er historisk set derbyets mest succesfulde klub, idet holdet har sikret sig 67 sejre i de 164 opgør, mod kun 52 til Tottenham. 45 gange er kampene endt uafgjort.

Resultater fra 1. division/Premiere League siden 1960

Eksterne henvisninger 

 Info
 Arsenal F.C.'s hjemmeside
 Tottenhams hjemmeside

Arsenal F.C.
Tottenham Hotspur F.C.
Fodbold-lokalderbys